Wolfsschlucht oder Wolfschlucht kann meinen:

 Wolfsschlucht (Flurname), häufiger Flurname

Täler:
 Wolfsschlucht (Baden-Baden), oberes Tal des Selbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) bei Ebersteinburg, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Wolfsschlucht (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Tal des Wittlinger Bachs (zur Erms) bei Wittlingen, Stadt Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Wolfsschlucht (Mangfallgebirge), ein kurzes Tal südlich von Wildbad Kreuth.
 Wolfsschlucht (Neckar), linke Bachschlucht zum Neckar vor Zwingenberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsschlucht nördlich von Wallersberg, Sandsteinschlucht zur Schwarzach (zur Rednitz) bei Wallersberg, Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Wolfschlucht (Zwingenberg), rechte Bachschlucht des Schlossbächleins zum Neckar im Odenwald nach Zwingenberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Anderes:
 Wolfsschlucht 1, ein Führerhauptquartier im Zweiten Weltkrieg in Belgien
 Wolfsschlucht 2, ein Führerhauptquartier im Zweiten Weltkrieg in der Picardie
 Wolfsschlucht, Straßenname in der Stadtmitte von Kassel
 Wolfsschlucht (Königsberg), eine Gaststätte in Königsberg in Ostpreußen
 Wolfsschlucht, Bühnenbild in der Oper Der Freischütz 

Siehe auch:
 Wolfsklinge
 Gorge de Loup